Le nom Gamma a été porté par quelques cyclones tropicaux dans le bassin de l'Atlantieu nord :

 Tempête tropicale Gamma de 2005, une faible tempête qui a traversé la mer des Caraïbes avant de se dissiper près du Honduras ;
 Tempête tropicale Gamma de 2020, un système est né dans la mer des Caraïbes début octobre et a déversé des torrent sur la péninsule du Yucatan faisant au moins 6 morts.

Tempête tropicale homonyme